Solgraben ist ein Gewässername:

 Solgraben (Helme), rechter Nebenarm der Helme und Abfluss der Talsperre Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt 
 Solgraben (Rhein) – zwei Zuflüsse des Rheins im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Solgraben (Rhein), Kiesenbach, rechter Zufluss des Hochrhein bei Kiesenbach, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, unter dem dortigen Werkkanal hindurch
 Solgraben (Rhein, Ettikon), rechter Zufluss des Hochrheins bei Ettikon, Gemeinde Küssaberg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Solgraben (Unstrut) oder Soolgraben, linker Zufluss der Unstrut bei Schönfeld, Stadt Artern, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Solgraben (Artern), linker Zufluss der Unstrut in der Stadt Artern, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Solgraben (Usa), linker Zufluss der Usa in Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:

 Solbach
 Sollgraben